Saglio ist der Familienname folgender Personen:
 Camille Saglio (1804–1889), französischer Landschaftsmaler und Illustrator
 Edmond Saglio (1828–1911), französischer Kunstkritiker, Kunsthistoriker und Museumsleiter sowie Klassischer Archäologe
 Matthieu Saglio (* 1977), französischer Cellist